Porema steht für:

 Porema (Leimea Leten), ein osttimoresisches Dorf im Suco Leimea Leten, Gemeinde Ermera
 Poreme, ein osttimoresisches Dorf im Suco Manutaci, Gemeinde Ainaro

Siehe auch:
 Poerema